Miejscowości w USA:
 South Valley – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 South Valley – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Bernalillo
Gminy w USA:
 South Valley (ang. South Valley Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 South Valley (ang. South Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Rolette